Branislav Blažić – medico e politico serbo
 Marko Blažić – calciatore serbo
 Srđan Blažić – calciatore montenegrino